Francouzská revoluce může označovat:

 Velká francouzská revoluce (1789 až 1799)
 Červencová revoluce (1830)
 Únorová revoluce 1848
 Pařížská komuna (dočasné zřízení v roce 1871) 
 Francouzská revoluce (film) – dvoudílný historický film z roku 1989